Moronense  es un gentilicio que puede hacer referencia a:

Morón; partido de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
Morón; ciudad cabecera del partido bonaerense homónimo.
Morón; ciudad del norte de Cuba.
Morón de la Frontera; ciudad y municipio español de la provincia de Sevilla, comunidad autónoma de Andalucía.